Борис Андрушевић (Батајница, 2. фебруар 1932 — Београд, 2. март 2000) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Џунгла ТВ филм || /
|-
| 1965. || Пета страна света ТВ филм || /
|-
| 1967. || Дим || /
|-
| 1967. || Јелена Ћетковић ТВ филм || Обрад, агент
|-
| 1969. || Велики дан || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Сарајевски атентат ТВ филм || Фрањо Садило
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија)|| 
|-
| 1976. || На путу издаје ТВ мини серија || Генерал Хајнрих Данкелман
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Коштана ТВ филм || Марко
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Драгомир Дринчић
|-
| 1982. || Докторка на селу ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Цариник
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја ТВ серија || Георге Георгију-Деж
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Апис ТВ филм || Љубомир Живковић, министар
|-
| 1994. || Човек у празној соби ТВ филм || Пишчев отац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2000.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда